PowerPC Reference Platform – architektura sprzętowa mikroprocesora
 Profilaktyka przedekspozycyjna HIV (ang. pre-exposure prophylaxis, PrEP)